Натуральне число 1476
 1476 рік до нашої ери
 1476 рік нашої ери